Antifa Jaworzno to nieformalna grupa antyfaszystowska z Jaworzna. Antifa Jaworzno organizowała i współorganizowała różne wydarzenia na terenie miasta Jaworzna, w miastach aglomeracji śląskiej i nie tylko. 

Grupa  21 marca 2014 zorganizowała w Jaworznie obchody Międzynarodowego Dnia Walki Z Rasizmem.

W 2017 Antifa Jaworzno współorganizowała protest środowisk antyfaszystowskich w Hajnówce - jego celem było zablokowanie przemarszu narodowców.

Również w 2017 roku Antifa Jaworzno próbowała zablokować koncert zespołu "Nordica" w Jaworznie.

We wrześniu 2017 grupa współorganizowała marsz antyfaszystowski w Katowicach.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych grupa żywo komentowała nieprzystosowanie wierszyka "Murzynek Bambo" Juliana Tuwima, lewicowego poety żydowskiego pochodzenia do czasów współczesnych, co bardzo szybko wychwycił portal NOIZZ.pl.

W lipcu 2020 aktywiści Antify Jaworzno próbowali zablokować przemarsz nacjonalistów w Katowicach.

W 2021 aktywiści Antify Jaworzno złożyli petycję do prezydenta miasta Jaworzna wzywającą do przywrócenia pomnika lokalnego antyfaszysty Janka Martyniaka, który w 1943 został zamordowany przez hitlerowskich okupantów.

Również w 2021 roku aktywiści Antify Jaworzno wzięli udział w zabezpieczaniu największej antyfaszystowskiej demonstracji w kraju organizowanej przez Koalicję Antyfaszystowską 11 listopada.

W 2022 IPN sfinansował postawienie nowego monumentu upamiętniającego Janka Maryniaka - lokalne media pisały o triumfie działaczy grupy.

Antyfaszyzm
 
Socjalizm

Przypisy